C18H32O3 – formula molecolare dell'acido 13-idrossiottadecadienoico
C18H32O3 – formula molecolare dell'acido avenoleico
C18H32O3 – formula molecolare dell'acido coronarico
C18H32O3 – formula molecolare dell'acido densipolico
C18H32O3 – formula molecolare dell'acido vernolico

Formule molecolari